Сове́т Федера́ции — название нескольких представительных органов в разных странах:

 Совет Федерации — верхняя палата Федерального Собрания Российской Федерации.
 Совет Федерации РСФСР — координационный орган в РСФСР в 1990-1991 годах.
 Совет Федерации СССР — совещательный орган в СССР в 1990-1991 годах.
 Совет Федерации СФРЮ — совещательный орган в СФРЮ в 1963-1974 годах.

или:

 Совет Федерации (Эфиопия) — одна из палат парламента Эфиопии